bruine berkensteltmot
 gevlekte berkensteltmot
 witte berkensteltmot